Kok kan som auktorsförkortning betyda:

 Philippe J.R. Kok
 Peter Daniel François Kok

Robotskapade auktorsförkortningar